Der Begriff Vereinigungsfest steht für:

 Vereinigungsfest (Altes Ägypten), Tag der Vereinigung von Unter- und Oberägypten in altägyptischer Zeit
 Vereinigungsfest der beiden Stiere, Tag des Vollmonds im Alten Ägypten